Иса Гейдар оглы́ Шукюров () — азербайджанский журналист, телеведущий и руководитель сайта.

Жизнь 
Иса Гейдар оглы Шукюров родился 31 августа 1985 года, в столице АзССР — городе Баку.

Его отец, Гейдар Шукюров в основном занимался торговлей, а мать, Гюльнар Иса кызы Шукюрова работала учительницей на протяжении 35 лет. Скончалась от рака в 2017 году.

В 2003 году Иса Шукюров окончил отличником среднюю школу № 157 и в том же году поступил в Бакинский государственный университет. В 2007 году окончив здесь бакалаврскую степень по специальности «Издательское дело и редактирование» в том же году поступил на магистратуру по той же специальности. В 2010 году с отличием завершив учёбу получил степень магистра.

С 2011 года как ведущей начал деятельность журналиста на телеканале ANS.

Никогда не был женатым.

Карьера 
Его первым местом работы был «Parabank» OAO, где он работал в 2007—2010 годах. В этот период, набрав большой опыт в банковской сфере, он поднялся до должности бухгалтера филиала. Далее отдалившись от банковского сектора он начал работу по специальности на телеканале ANS.

Для этого в 2011 году он сдал экзамены на телеканале ANS и стал выпускником Американской Академии Журналистики ANS. В этой академии он получил уроки у Миршахин Агаева, Вахид Мустафаева и Севиндж Османгызы.

Работая на телеканале ANS выходил в эфир в образе чернокожего и этим самым призывал людей к толерантности.

С 2011 года начал работать ведущим утренней программы «Салам Азербайджан» на ANS ТВ. А с 2012 года стал руководителем проекта трехчасовой утренний программы.

В 2013—2017 годах был пресс-секретарём народной артистки Азербайджана Айгюн Казимовой. В 2017 году их взаимная работа скандально завершилась.

После Айгюн Казимовы он отказал на все предложения для работе с другими артистами в качестве пресс-секретаря.

С 2013 года работал редактором в передачах «Şoubiz» и «Şoumən» на телеканале ANS. В то же время был руководителем проекта и ведущем передачи «Şoubiz+».

В 2014 году по своей просьбе покинул работу на телеканале ANS.

С 2014 года начал работу на сайте Publika.az как писатель шоу-новостей.

В 2015 году был редактором проекта «По Бакинскому времени» который выходил в эфире ATV.

С того же года снова вернулся на работу на телеканале ANS. После закрытия ANS ТВ с 2017 года начал деятельность на ARB TV. Через год вышел в эфир как ведущий пятидневной шоу программы «Show News». На данный момент является руководителем проекта и ведущим этой же программы.

Является руководителем сайта ShowNews.az который был создан 3 марта 2018 года. Страница «Show News» которую он открыл на социальном сети Инстаграмм одна из самых актуальных и популярных страниц в Азербайджане.

В 2018 году из-за опубликованный статьи Назили Сафарли под заголовком «она делает так потому что мой муж женился на мне, а не на Хошгедем» на странице «Show News» контролируемый Иса Шукюровым, Хошгедем Хидаяткызы подала в суд на И.Шукуров и Н.Сафарли. Суд Низамийского района поддержал ходатайство Х.Хидаяткызы против И.Шукюрова и принял решение об оплате И.Шукуровом ей штрафа в размере 1000 ₼.

Его самым близким другом является известный азербайджанский продюсер и телеведущий Тарих Алиев.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Телеведущие Азербайджана
Выпускники Бакинского государственного университета